Emanuele Tuccari – giurista e politico italiano
 Giovanni Tuccari – pittore italiano
 Vincenzo Tuccari – pittore italiano